Sijedac (biljni rod), rod trajnica iz porodice kupusovki (Cruciferae).
 Sijedac (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH